Santa Sofiakerk (Benevento) - kerk in Benevento
 Santa Sofiakerk (Anacapri) - kerk in Anacapri
 Santa Sofiakerk (Canaro) - kerk in Canaro
 Santa Sofiakerk (Corsano) - kerk in Corsano
 Santa Sofiakerk (Giugliano) - kerk in Giugliano , Campania
 Santa Sofiakerk (Lendinara) - kerk in Lendinara
 Santa Sofiakerk (Napels) - kerk in Napels
 Santa Sofiakerk (Padua) - kerk in Padua
 Santa Sofiakerk (San Vero Milis) - kerk in San Vero Milis
 Santa Sofiakerk (Venetië) - kerk in Venetië

Zie ook 
 Hagia Sophia (doorverwijspagina)